Winiza steht für

 Winiza, früher das Dorf Kestritsch, heute ein Stadtvierteil von Warna
 Vinitsa, eine mazedonische Gemeinde
 Winnyzja, eine Stadt in der Ukraine

Siehe auch
 Vinitsa Cove